Le terme sublimé peut référer à :
 en volcanologie, sublimé : minéral qui se forme directement par dépôt à partir de gaz volcaniques ;
 en chimie, sublimé :  produit de sublimation, voir wikt:sublimé,
 plus spécifiquement, sublimé (corrosif) : le chlorure mercurique, .